Študlov kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Študlov (okres Svitavy)
 Študlov (okres Vsetín)